Eenpalu est un patronyme estonien pouvant désigner:

Patronyme
Kaarel Eenpalu (1888-1942), homme d'État estonien
 (1890-1967), femme politique estonienne

Homonymie de patronyme
Patronyme estonien